Jan-Olof Svensson, švedski hokejist, * 6. februar 1949, Švedska.

Svensson je v švedski ligi igral za klube Östers IF, Brynäs IF, s katerim je osvojil tri naslove švedskega državnega prvaka v sezonah 1971/72, 1975/76 in 1976/77, ter Mora IK.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na svetovnem prvenstvu 1976, kjer je bil dobitnik bronaste medalje.

Statistika kariere

|-
| Östers IF
| Švedska 2. liga
| 70/71
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 71/72
|
| 21
| 0
| 1
| 1
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 72/73
|
| 21
| 1
| 5
| 6
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 73/74
|
| 35
| 7
| 3
| 10
|
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 74/75
|
| 27
| 4
| 4
| 8
|
| 24
|
| 6
| 1
| 0
| 1
|
| 6
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 75/76
|
| 36
| 6
| 10
| 16
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 76
|
| 10
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 76
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 76/77
|
| 36
| 2
| 9
| 11
|
| 29
|
| 4
| 1
| 2
| 3
|
| 4
|-
| Mora IK
| Švedska 2. liga
| 77/78
|
| 27
| 13
| 10
| 23
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mora IK
| Švedska 2. liga
| 78/79
|
| 7
| 3
| 2
| 5
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 220
| bgcolor="#7FFF00" | 36
| bgcolor="#7FFF00" | 44
| bgcolor="#7FFF00" | 80
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 160
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 10
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski branilci
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Östers IF
Hokejisti Brynäs IF
Hokejisti Mora IK